Iller bezeichnet

 Iller, rechter Nebenfluss der Donau
 Iller (Sønderborg Kommune), dänischer Ort bei Sønderborg
 Bob Iller (1912–1980), deutscher Schauspieler, Conférencier, Sänger und Drehbuchautor

Siehe auch:

 İl (Plural iller), türkische Verwaltungseinheit